Vidámpark, szórakoztató park

 Budapesti Vidám Park
 Vidámpark, magyar alternatívrock-zenekar